Жене́ст () — французская фамилия.

 Вероник Женест (1956) — французская актриса (фамилия часто пишется по-русски как Жене)
 Рик Женест (1985 — 2018) — канадская модель, известен как Zombie Boy (фамилия часто пишется по-русски как Дженест)

См. также 
 Ле-Женест-Сент-Иль — коммуна в департаменте Майен
 Сент-Этьен-ла-Женест